De TT van Assen 2005 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden van 23 tot 25 juni 2005 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden. Voor deze wedstrijd zijn de bochten De Bult en Ruskenhoek gewijzigd, waardoor de lengte van het circuit 30 meter is ingekort.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Wereldkampioenschap wegrace 2005